Migdal poate fi:

Prunus dulcis (migdalul), pom fructifer din familia Rosaceae
Migdal, Israel, așezare situată în nordul Israelului.